Kaiserallee oder Kaiser-Allee steht für:

 Kaiserallee in Berlin, siehe Bundesallee (Berlin) #Kaiserallee
 Kaiserallee (Karlsruhe), siehe Liste der Kulturdenkmale in Karlsruhe-Weststadt #Kaiserallee
 Kaiser-Allee, Gedenkstätte in der Gemeinde Heldenberg, Bezirk Hollabrunn, Niederösterreich, siehe Gedenkstätte Heldenberg #Kaiser-Allee

Siehe auch:
 Kaiserstraße